Secrétaire d'État à la Marine peut faire référence :
 au secrétaire à la Marine des États-Unis, responsable de l'US Navy.
 au secrétaire d’État à la Marine français.